Лабутин — русская фамилия. Известные носители:

 Лабутин, Иван Вячеславович (1959—2007) — российский бегун-сверхмарафонец.
 Лабутин, Константин Алексеевич (1921—2001) — Герой Советского Союза.
 Лабутин, Пётр Иванович (1904—1942) — воин, закрывший собой амбразуру.
 Лабутин, Сергей Петрович (род. 1953) — советский, украинский и российский писатель.